Criscuolo ist der Familienname von:
 Alessandro Criscuolo (1937–2020), italienischer Verfassungsrichter
 Giovan Filippo Criscuolo (erste Hälfte und Mitte 16. Jhd.), italienischer Maler der Renaissance
 Luis Criscuolo (* 1970), argentinischer Rugby-Union-Spieler